Chetumal  ist eine Stadt an der Ostküste der Halbinsel Yucatán in Mexiko. Sie ist die Hauptstadt des Bundesstaates Quintana Roo sowie des Municipio Othón P. Blanco und hat knapp 170.000 Einwohner.

Die Stadt liegt an der westlichen Seite der Bucht von Chetumal, nahe der Mündung des Grenzflusses Rio Hondo. Chetumal besitzt einen bedeutenden Seehafen und fungiert durch seine Nähe zum Nachbarstaat Belize als Handelszentrum der Region.

Als Hauptstadt von Quintana Roo beherbergt Chetumal die Regierungsgebäude des Bundesstaates und die Universität von Quintana Roo.

Geschichte 
Der Name Chetumal geht auf die präkolumbische Bezeichnung Chaktemal zurück. Dieser Ort war das Zentrum der gleichnamigen Maya-Region Ch'aak Temal.

Während der spanischen Eroberung von Yucatán konnte der Mayastaat Chetumal mehrere Angriffe der Spanier abwehren, bevor er schließlich im späten 16. Jahrhundert unterworfen wurde. Das heutige Chetumal wurde im Jahr 1898 als mexikanische Hafenstadt unter dem Namen Payo Obispo gegründet, was im Jahr 1936 wieder zu Chetumal geändert wurde.

Sehenswertes 
 Das Erlebnismuseum Museo de la Cultura Maya beherbergt zahlreiche Nachbildungen von Objekten der Mayakultur. Auf drei Stockwerken werden die Unterwelt, die Erde und der Himmel repräsentiert. Ein interaktives mechanisches Zahnradgetriebe illustriert die Funktionsweise des Maya-Kalenders (derzeit, 2022, nicht funktionsfähig).
 Das Museo de la Ciudad de Chetumal informiert über die Geschichte der Stadtgründung.

Klimatabelle

Weblinks 

 Museo de la Cultura Maya
 Museo de la Ciudad de Chetumal

Ort in Quintana Roo
Hauptstadt eines mexikanischen Bundesstaates
Ort in Nordamerika